Флаг муниципального образования «Кя́хтинский район» — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с геральдическими (гербоведческими) и вексиллологическими (флаговедческими) правилами, и являющийся официальными символами района как муниципального образования на территории Республики Бурятия Российской Федерации, символизирующие его достоинство и административное значение, единство его территории и населения, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления района.

Описание 
«Флаг района представляет собой полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3.

Левая (при древке) половина полотнища составлена десятью равноширокими чередующимися красными и зелёными полосами (верхняя и нижняя видны в виде треугольников), диагонально идущими сверху слева — вправо вниз. Здесь же, ближе к центру полотнища — голова орла, обращённая вправо (к свободному краю флага).

Полосы правой половины полотнища, зеркально симметричной левой половине, — зелёные и красные; вместо головы орла — обращённая к ней голова дракона.

Эмблемы — жёлтые, с красными глазами и языками, чёрными зрачками и белыми бликами в глазах.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики

Примечания